Hadar může být:
 Hadar – hvězda v souhvězdí Kentaur

 sídla
 Hadar (Etiopie) – archeologická lokalita
 Hadar (Haifa) – městská část
 Hadar ha-Karmel
 Hadar-Ejlon
 Hadar-Ma'arav
 Hadar-Merkaz
 Hadar-Mizrach
 Ramat Hadar
 Hadar Am – vesnice v Izraeli
 Hadar Josef – část Tel Avivu

 Bat Hadar – vesnice v Izraeli
 Ganej Hadar – vesnice v Izraeli
 Ganot Hadar – vesnice v Izraeli
 Kfat Hadar – bývalá vesnice v Izraeli, nyní část Hod ha-Šaron
 Ramat Hadar (Hod ha-Šaron) – bývalá vesnice v Izraeli, nyní část Hod ha-Šaron

 křestní jméno
 Hadar Galron (* 1970) – izraelská spisovatelka a herečka

 příjmení
 Amos Hadar (1923–2014) – izraelský politik

 ostatní
 Jem'Hadar – fiktivní rasa (Star Trek)
 Suhail Hadar – alternativní název hvězdy Naos
 Železniční stanice Rechovot Ehud Hadar